Sychra a Sychrová může znamenat:

 Aneta Sychrová (* 1987), česká modelka, finalistka České Miss
 Antonín Sychra (1918–1969), český muzikolog, estetik a vysokoškolský pedagog
 Filip Sychra (* 1972), český herec
 Jan Sychra (* 1969), český sportovní střelec
 Josef Cyrill Sychra (1859–1935), český hudební skladatel, sbormistr a hudební pedagog
 Matěj Josef Sychra (1776–1830), český katolický kněz, jazykovědec a obrozenecký spisovatel
 Miroslav Sychra (* 1950), český fotograf, politik, po sametové revoluci poslanec FS za ODS
 Vladimír Sychra (1903–1963), český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog

Externí odkazy 
 

Česká příjmení